Kredel ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Maria Kredel (1922–2008), deutscher katholischer Theologe, Erzbischof von Bamberg
 Ernst Kredel jun. (1893–1985), deutscher Soldat und Schriftsteller
 Fritz Kredel (1900–1973), deutscher Grafiker und Illustrator
 Jakob Kredel (1808–1864), deutscher Pfarrer und hessischer Landtagsabgeordneter

 Karsten Kredel (* 1973), deutscher Journalist und Übersetzer
 Ludwig Kredel (1859–1916), deutscher Mediziner
 Otto Friedrich Kredel (1891–1974), hessischer Politiker (LDP/FDP) und ehemaliger Abgeordneter des Hessischen Landtags